Příjmení Švagrovský nosí více osobností:

 August Švagrovský (1847–1931) – český podnikatel a mecenáš umění
 David Švagrovský (* 1984) – český hokejista
 Josef Švagrovský (1878–1943) – český legionář a politik, příbuzný Augusta a Maxmiliána
 Maxmilián Švagrovský (1853–1921) – český podnikatel, novinář a propagátor sportů, bratr Augusta

 ženská varianta s přechýlením

 Ludmila Švagrovská (provdaná Hoveman) (1882–1909/?1910) – česká sportovkyně, dcera Maxmiliána
 Milada Gampeová (rozená Švagrovská) (1884–1956) – česká herečka

Česká příjmení